Алфа Ромео ђулијета може бити:

 Алфа Ромео ђулијета (750/101), Алфа Ромеов аутомобил из 1954. године, тип (интерна ознака) 750/101
 Алфа Ромео ђулијета (116), Алфа Ромеов аутомобил из 1977. године, тип (интерна ознака) 116
 Алфа Ромео ђулијета (940), Алфа Ромеов аутомобил из 2010. године, тип (интерна ознака) 940